IYC est un sigle qui peut désigner :
 International Year of Chemistry (en français, Année internationale de la chimie) ;
 , un yacht club à Toronto, dans la province de l'Ontario, au Canada.